

Astronomia
GREGOR – telescopio solare alle isole Canarie

Onomastica
Gregor – variante in diverse lingue del nome proprio di persona italiano Gregorio
Gregor Samsa – protagonista de La metamorfosi di Franz Kafka

Persone
Gary Gregor – cestista statunitense
James Gregor – politologo e storico statunitense
Joseph Gregor – scrittore e storico austriaco 
József Gregor – calciatore ungherese
Nora Gregor – attrice austriaca
William Gregor – presbitero e mineralogista britannico